Edwards Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Edwards Airport (New York)
 Edwards Airport (Tennessee)
 Edwards Airport (Texas)